Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2017 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
Laura Siegemund, forfait en raison d'une blessure au genou, ne s'aligne pas aux côtés de Mate Pavić, avec qui elle avait décroché le titre l'année précédente. Ce dernier est associé à la Slovène Andreja Klepač. Les favoris sont alors Martina Hingis et Jamie Murray, qui viennent de décrocher le tournoi de Wimbledon, et Gabriela Dabrowski et Rohan Bopanna, têtes de série 7, titrés à Roland-Garros en mai.

Pendant le tournoi 
Un des tenants du titre Mate Pavić, aligné l'année précédente avec Laura Siegemund, et associé cette année à Andreja Klepač en raison du forfait de l'Allemande, est battu dès le  au super tie-break par Alicja Rosolska et Santiago González.

Lauréats 
En double mixte, c'est une nouvelle fois Martina Hingis qui s'impose au côté de Jamie Murray, déjà sacrés ensemble à Wimbledon deux mois plus tôt. Ils s'adjugent leur  ensemble en écartant en finale Chan Hao-ching et Michael Venus (6-1, 4-6, [10-8]). Il s'agit de leur  et  respectif en double mixte.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de  (+25,4 %), qui sont répartis de la façon suivante :

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en août 2017
Tennis en septembre 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Sport à New York en 2017